est la formule brute de plusieurs isomères.
 caprolactame, numéro CAS 
 N-isopropyl acrylamide, numéro CAS